Hardy Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hardy Township (Lee County, Arkansas)
 Hardy Township (Sharp County, Arkansas)
 Hardy Township (Ohio)